Го́рдон Хо́джсон (; 16 апреля 1904, Йоханнесбург — 14 июня 1951, Сток-он-Трент) — родившийся в Южной Африке английский спортсмен, наиболее известен как нападающий футбольного клуба «Ливерпуль». Во время жизни в Ливерпуле прославился как игрок в крикет, выступая в 1928—1933 годах за клуб «Ланкашир».

Карьера

Выступления за сборные

Достижения 
 Рекордсмен «Лидс Юнайтед» по количеству голов в одном матче: 5 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на Liverbird.ru 
 Профиль и статистика игрока на LFCHhistory.net 
 Профиль игрока на официальном сайте «Ливерпуля» 
 Статистика тренера на soccerbase.com 

Футболисты ЮАР
Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки сборной ЮАР по футболу
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Тренеры ФК «Порт Вейл»
Тренерский штаб ФК «Лидс Юнайтед»